Нижче наведено список 369 муніципалітетів департаменту Дром.

Дром

Дром